— бывший город в Японии, находившийся в префектуре Сайтама. Площадь города составляла 6,22 км², население — 61 379 человек (1 июня 2010). 11 октября 2011 город вошёл в состав соседнего города Кавагути.

Географическое положение 
Город располагался на острове Хонсю в префектуре Сайтама региона Канто. С ним граничил город Кавагути.

Население 
Население города составляло 61 379 человек (1 июня 2010), а плотность — 9868,01 чел./км².

Символика 
Деревом города считался османтус, цветком — гвоздика садовая, птицей — большая горлица.

Примечания

Ссылки 
 

Ликвидированные муниципалитеты префектуры Сайтама